UEFA Europa League 2011-12 gruppespil er gruppespillet i 2011-12-udgaven af UEFA Europa League

Gruppe 

Tiderne indtil oktober er CEST (UTC+02:00), derefter er tiderne CET (UTC+01:00).

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C 

Noter
 Note 1: Rapid Bucureşti har spillet deres hjemmekampe på Stadionul Național, Bukarest eftersom de forlod deres eget Stadionul Giuleşti-Valentin Stănescu inden denne sæson.

Gruppe D 

Noter
 Note 2: Vaslui skal spille deres hjemmekampe på Stadionul Ceahlăul, Piatra Neamţ da deres eget Stadionul Municipal da det ikke levede op til UEFA's kriterier.

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J 

Noter
 Note 3: Steaua Bucureşti skal spille deres hjemmekamp på Stadionul Național, Bukarest eftersom de forlod deres eget Stadionul Steaua inden denne sæson. Kampen mod Schalke 04 blev flyttet til Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, Cluj-Napoca da UEFA Euro 2012 kvalifikationsgruppe D-kamp mellem Rumænien og Frankrig efterlod græsset på Stadionul Național i en stand hvor det ikke kunne spilles på.
 Note 4: AEK Larnaca skal spille deres hjemmekampe på GSP Stadion, Nicosia da deres eget GSZ Stadion ikke lever op til UEFA's kriterier.

Gruppe K

Gruppe L

Topscorerliste 

 Ved lige score er sorteret på færrest spilleminutter.

Referencer 

Gruppespil 2011-12